Андрей Глебов:
 Глебов, Андрей Николаевич (1858—1895) — русский инженер и предприниматель, разработчик месторождений и золотопромышленник; брат Н. Н. Глебова. 
 Глебов, Андрей Саввич (1770—1854) — русский военачальник, генерал, участник войн с Наполеоном.